Regno Unito
 Brown's Hotel – albergo di Laugharne
 Brown's Hotel – albergo di Londra

Stati Uniti d'America
 Brown's Hotel – albergo situato nei monti Catskill, nello stato di New York

Pagine correlate 
 Brown Hotel